Segatori ist der Familienname folgender Personen:

 Agostina Segatori (1841–1910), italienisches Modell verschiedener Künstler und Caféhausbesitzerin in Paris
 Fortunata Segatori, italienisches Malermodell
 Simone Segatori, deutscher Tanzsportler, siehe Simone Segatori und Annette Sudol